Christou ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Christou (1936–2018), Leiter der Stadtwerke Heidelberg
 Eleftherios Christou (* 1985), zyprischer Tennisspieler
 George Christou (* 1953), britisch-US-amerikanischer Chemiker
 Ioannis Christou (* 1983), griechischer Ruderer
 Jani Christou (1926–1970), griechischer Komponist
 Paraskevas Christou (* 1984), zyprischer Fußballspieler